Das Tennis Future Hamburg 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Hamburg. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 12. bis 17. Januar 2021 in der Tennishalle des Hamburger Tennis-Verbands auf der Anlage des Marienthaler THC statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Tennis Future Hamburg 2021 fand am 11. und 12. Januar 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Hamburg